

Patronymes 
Yanes est un patronyme espagnol porté notamment par :
 Agustín Díaz Yanes (1950-), réalisateur et scénariste espagnol
 Ali Ben Yanes (?-1973), assassin français d'origine tunisienne
 Luis Yanes (1982-), footballeur colombien
 Manolo Yanes (1957-), peintre espagnol
 Oscar Yanes (1927-2013), journaliste et écrivain vénézuélien

Homonymie de patronyme